

Patronyme 

Voir l'arbre généalogique de la .

 Abbey Lincoln (1930-2010), chanteuse américaine de jazz ;
 Abraham Lincoln (1744-1786), capitaine de milice pendant la Révolution américaine, grand-père du président Lincoln ;
 Abraham Lincoln (1809-1865), président des États-Unis de 1861 à 1865 ;
 Andrew Lincoln (1973-), acteur britannique ;
 Benjamin Lincoln (1733-1810), général américain de la Guerre d'Indépendance des États-Unis, participant au siège de Savannah ;
 Blanche Lincoln (1960-), femme politique américaine ;
 Caryl Lincoln (1903-1983), actrice américaine ;
 Clifford Lincoln (1928-), ancien parlementaire provincial et fédéral du Québec ;
 Craig Lincoln (1950-), plongeur américain ;
 Elmo Lincoln (1889-1952), acteur américain ;
 Henry Lincoln (1930-2022), écrivain anglais ;
 J. Virginia Lincoln (1915-2003), physicienne américaine ;
  (1905-1997), mycologue américain ;
  (1869-1938), petite-fille d'Abraham Lincoln ;
 Mary Ann Todd Lincoln, (1818-1882), épouse du seizième président américain Abraham Lincoln ;
  (1844-1921), professeur américaine de sciences ;
 , (1898–1975), descendante d'Abraham Lincoln ;
  (1775-1851), fille d'Abraham Lincoln ;
  (1771-1830), oncle d'Abraham Lincoln ;
 Myrtle Stedman (1883-1934, née Myrtle Lincoln), actrice américaine ;
 Nancy Lincoln (1784-1818), citoyenne américaine et mère d'Abraham Lincoln ;
 Natalie Sumner Lincoln (1881-1935), auteur américain de roman policier ;
 Robert Todd Lincoln (1843-1926), homme d'État américain, fils de Abraham Lincoln ;
 Sarah Bush Lincoln (1788-1869), deuxième femme de Thomas Lincoln et belle-mère d'Abraham Lincoln ;
  (1807-1828), sœur d'Abraham Lincoln ;
 Susan Lincoln, patiente britannique ;
 Thomas Lincoln (1778-1851), père d'Abraham Lincoln et le mari de Nancy Hanks ;
  (1857-1925), entomologiste américain et fils du suivant ;
  (1831-1896), soldat et ingénieur américain, père du précédent ;
 Yannick Lincoln (1982-), coureur cycliste mauricien.

Dans la fiction 
 Frank Lincoln, personnage de fiction pour la série de bande dessinée homonyme, créée par Marc Bourgne.

Pseudonyme 
 Lincoln (1979-), Cássio de Souza Soares, footballeur brésilien ;
 Lincoln (1998-), Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, footballeur brésilien ;
 Lincoln (2000-), Lincoln Corrêa dos Santos, footballeur brésilien.

Prénom

Toponymes

Argentine 
 Lincoln, partido de la province de Buenos Aires
 Lincoln, capitale du partido du même nom

Canada 
 Lincoln, paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick ;
 Lincoln, ville canadienne de l'Ontario ;
 , ancien comté canadien de l'Ontario ;
 Lincoln, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario.

États-Unis 
Beaucoup de lieux aux États-Unis portent le nom de Lincoln, souvent en l'honneur du président Abraham Lincoln :
 Lincoln (Alabama) ;
 Lincoln (Arkansas) ;
 Lincoln (Californie) ;
  (Delaware) ;
 Lincoln (Dakota du Nord) ;
 Lincoln (Illinois) ;
 Lincoln (Iowa) ;
 Lincoln (Maine) ;
 Lincoln (Massachusetts) ;
  (Michigan) ;
 Lincoln, une ville du comté de Benton, dans le Missouri.
  (Montana) ;
 Lincoln, capitale du Nebraska ;
 Lincoln (New Hampshire) ;
 Lincoln, ville dans l’État de New York ;
 Lincoln (Nouveau-Mexique) ;
 District historique de Lincoln
 Lincoln, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie.
 Lincoln (Rhode Island) ;
 Lincoln (Vermont) ;
  (Virginie) ;
  (Wisconsin) ;
 Lincoln (Oregon) ;
 de très nombreux  aux États-Unis, dont :
 de nombreux  (Michigan) ;
 de nombreux  (Minnesota) ;
 de nombreux  (Pennsylvanie) ;
 Île Lincoln, île située dans le canal Lynn en Alaska ;
  ;
 Mont Lincoln, sommet du Colorado ;
 Lincoln Creek Snowshoe Cabin, cabane en rondins dans le comté de Flathead, dans le Montana, inscrite au Registre national des lieux historiques 
 État de Lincoln, nom de plusieurs nouveaux États américains proposés.

Royaume-Uni 
 Lincoln, ville du comté du Lincolnshire en Angleterre
 Lincoln, la circonscription électorale qui s'y rattache.

Nouvelle-Zélande 
 Lincoln, une localité du District de Selwyn, située dans la région de Canterbury, dans l’Île du Sud  de la Nouvelle-Zélande ;
 Lincoln, une banlieue résidentielle située dans l’ouest de la ville d’Auckland.

Titres

Cinéma et télévision 
 Young Mr. Lincoln est le titre original de Vers sa destinée, un film américain réalisé par John Ford avec Henry Fonda en 1939 ;
 Lincoln, une série télévisée américaine créée en 1974 ;
 , une mini série américaine réalisée par Lamont Johnson en 1988 ;
 Lincoln, un téléfilm américain réalisé par  en 1992 ;
 Lincoln, un téléfilm américain réalisé par  en 2006 ;
 Lincoln, un film américain réalisé par Steven Spielberg en 2012 ;

Musique 
 Lincoln, album de They Might Be Giants, sorti en 1988.

Bande dessinée 
 Lincoln, une série française d'albums de bande dessinée créée par Olivier Jouvray (scénario), Jérôme Jouvray (dessin) et Anne-Claire Jouvray (coloriste), publiée depuis 2002 aux éditions Paquet.

Autres 
 Lincoln, une marque automobile américaine. La série EL représentait le remplacement indirect des , remodelées en 1941 ;
 Lincoln Highway, première route transcontinentale américaine de Times Square à New York à Lincoln Park à San Francisco ;
 Lincoln Memorial, Washington D.C. ;
 Lincoln Financial Field, stade de football américain situé à Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis) ;
 , un label de musique américain des années 1920 ;
 de nombreux bateaux britanniques :  ;
 Lincoln Computer Services, une SSII américaine ;
 le laboratoire Lincoln un centre de recherche américain dépendant du MIT actif dans la Défense nationale ;
 Lincoln, une race de mouton ;
 l'Île Lincoln est le nom de l'île servant de trame à L’Île mystérieuse, roman de Jules Verne paru en 1875.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais